(lat. abrasio, -onis ,,roadere, tocire'")

 Abraziune (tehnică) Acțiunea de roadere pe care o suferă un material, prin frecarea cu un alt material mai dur (ex. polizarea, roaderea căptușelilor refractare ale cuptoarelor datorită frecării cu materialele introduse în ele ; uzura îmbrăcăminții drumurilor din cauza roților vehiculelor etc.).
 Abraziune (Geografie) - proces de roadere, eroziune a țărmului de către apa mării.
 Abraziune (medicină)
 Abraziune (tehnică dentară)
A nu se confunda notiunea de araziune cu eroziune. Abraziunea este realizata cu un corp, material abraziv, in timp ce eroziunea este realizata de fluide si solide nu intotdeauna abrazive.